Azure kan syfta på:

 Azure (tidskrift) – en kanadensisk arkitekturtidskrift
 Azure (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Azure River – en flod i Kanada
 Microsoft Azure – en molnplattform från Microsoft

Se även
 Azure Lake – flera sjöar
 Azure Mountain  – flera berg